Села:
 Лесівка — Івано-Франківська область, Богородчанський район
 Лесівка — Харківська область, Сахновщинський район